Jerzy Tupou I
 Jerzy Tupou II
 Salote Tupou III
 Taufaʻahau Tupou IV
 Jerzy Tupou V
 Tupou VI
 Siaʻosi Tuʻihala Alipate Tupou